Anahuac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 
 Anahuac, höglandsplatå och ett äldre namn på landet

 Anahuac, Pueblo Viejo, 
 Anáhuac, Jáltipan, 
 Anáhuac, Chihuahua, Cuauhtémoc, 
 Anáhuac, Nuevo León, 
 Anáhuac kommun, Nuevo León,

USA 

 Anahuac, Texas, Chambers County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar